Пётр Па́влович Дворянинов (23 августа 1875 — после 1917) — член III Государственной Думы от Тверской губернии, крестьянин.

Биография 

Православный, крестьянин деревни Блазново Самушкинской волости Осташковского уезда.

Окончил земскую сельскохозяйственную школу. Занимался земледелием (4 десятины надельной и 15 десятин собственной земли). Служил конторщиком в Обществе потребителей при пороховых заводах в Санкт-Петербурге, а также в Петербургском политехническом институте (до 1904). До избрания в Думу три года служил волостным старшиной.

В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от Тверской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракцию правых, со 2-й сессии — в группу беспартийных. Состоял членом комиссии о мерах борьбы с пьянством.

Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат.

Источники 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва: РОССПЭН, 2008.

Члены Государственной думы Российской империи III созыва